

Codici 
 LIW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Loikaw (Birmania)
 liw – codice ISO 639-3 della lingua col

Geografia 
 Liw  – comune del distretto di Węgrów (Polonia)